Zacualpan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacualpan, Jocotitlán, 
 Zacualpan, Nayarit, Compostela, 
 Zacualpan, Guerrero, 
 Zacualpan (kommun i delstaten Mexiko), 
 Zacualpan, Zacualpan, 
 Zacualpan (kommun i Morelos), 
 Zacualpan (kommun i Veracruz),